

Agricoltura 
 Pascolo – distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia

Geografia 
 Monte Pascolo – montagna delle Alpi Retiche orientali (sottosezione Alpi Sarentine)

Persone 
 Etelredo Pascolo (1898-1991) – politico e giornalista italiano, esponente dell'autonomismo friulano
 Enzo Pascolo (1927-2017) – architetto italiano
 Marco Pascolo (1966) – dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero
 Davide Pascolo (1990) – cestista italiano

Pagine correlate 
 Pascoli (disambigua)

Altri progetti